Борн е филмова поредица на Юнивърсъл Студиос. Първите три филма са по мотиви от едноименните романи на Робърт Лъдлъм. „Наследството на Борн“ носи името на първия роман за Борн на Ерик Лустбадер, но не следва сюжета на романа.

Филми

Актьорски състав 

Филмови поредици